Эрол Зейнулаху (; 19 октября 1994 года, Берлин) — косоварский футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за немецкий клуб «Зандхаузен».

Клубная карьера 
Эрол Зейнулаху занимался футболом в берлинских клубах «Тасмания», «Герта Целендорф» и «Унион». Во второй команде «Униона» он дебютировал в октябре 2012 года, выступая в Региональной лиге, четвёртом уровне в немецкой системе футбольных лиг.

За основную команду «Униона» во Второй Бундеслиге Зейнулаху дебютировал 1 февраля 2013 года, выйдя на замену в самой концовке домашнего поединка против «Зандхаузена». А первый гол во Второй Бундеслиге он забил 17 октября 2015 года, сравняв счёт в домашнем матче против «Санкт-Паули».

Карьера в сборной 
Эрол Зейнулаху дебютировал за сборную Косова 25 мая 2014 года в товарищеском матче против сборной Сенегала, заменив на 55-й минуте Альбиона Авдияя.

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 3 матча / 0 голов; eu-football.info.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Германии
Футболисты Косова
Игроки сборной Косова по футболу
Игроки ФК «Унион» Берлин
Игроки ФК «Зандхаузен»